Kashan eller Kāshān kan syfta på:

Geografi

Gambia 

 Katchang, ort, North Bank,

Kina 

 Kashan – tidigare namn på ett härad i östra Kina, se Jiashan

Iran 

 Shahrestān-e Kāshān – kommun, Esfahan, 
 Kashan, stad, Esfahan, 
 Kashan (flygplats i Iran),